Rhyothemis — род стрекоз из семейства настоящих стрекоз (Libellulidae).

Описание 
Стрекозы средних размеров. Глаза соприкасаются на небольшом промежутке. На втором и третьем сегментах брюшка имеется по одному поперечному ребрышку. Крылья окрашенные.

Ареал 
Род объединяет около 24 видов. Распространен широко по Меридиональному царству, отсутствуя только в Неотропической области. В Австралийской области 5 видов. В Эфиопской области 6 видов, которые или широко распространены, или эндемичны для Мадагаскара. Наиболее богат видами род в Ориентальной области. Здесь известно как минимум 13 видов. Обращает внимание, что большая их часть встречается на островах и меньшая на континенте, но отсутствуют виды, которые были бы только на континенте.

Виды

Литература 
 Белышев Б. Ф., Харитонов А. Ю. География стрекоз (ODONATA) бореального фаунистического царства. // Новосибирск: Наука. Сиб. отделение. 1981. 351 с
 Watson, J.A.L.; Theischinger, G.; Abbey, H.M. (1991). The Australian Dragonflies: A Guide to the Identification, Distributions and Habitats of Australian Odonata. Melbourne: CSIRO. p. 278.

Примечания 

Настоящие стрекозы
Насекомые Азии
Роды стрекоз